Ва́йра Ви́ке-Фре́йберга (; род. 1 декабря 1937, Рига) — латвийский государственный деятель, президент Латвийской Республики c 8 июля 1999 года по 7 июля 2007 года. Спецпосланник генерального секретаря ООН, вице-председатель Группы экспертов по долгосрочному будущему Европейского Союза, сопредседатель Международного Совета Международного Центра Низами Гянджеви.

Биография 
Отец — моряк Карлис Викис (Kārlis Vīķis), мать — Аннемария Вике (Annemarija Vīķe), в девичестве Раньке (Raņķe). Спустя несколько недель после рождения дочери её отец трагически погиб в Атлантике. Позднее её мать вновь вышла замуж за моряка Эдгара Хермановича (Edgars Hermanovičs).

31 декабря 1944 года семья бежала в Германию от советских войск. Начальное образование получила в латышской школе в лагере беженцев в Любеке (Германия) и во французской женской гимназии в Касабланке (Марокко).

Когда Вайре исполнилось 16 лет, семья переселилась в Канаду, где Вайра работала клерком в банке и сортировщицей писем. В Канаде Вайра получила гражданство, высшее образование, степень бакалавра по английскому языку, степень магистра по психологии, докторскую степень в области экспериментальной психологии в университете Макгилла. Помимо родного латышского, владеет французским, английским, немецким, испанским, немного итальянским и португальским языками. Русский не выучила, хотя начала его изучать в 1999 году.

С 1957 года — воспитатель молодёжи и специалист по фольклору среди проживающих за границей латышей.

С 1965 по 1998 год — профессор психологии в Монреальском университете (Universite de Montreal). Преподавала курсы по психофармакологии, психолингвистике, научной теории. Проводила психологические исследования в области процессов памяти, языка и мышления, включая влияние лекарств. Среди латышской эмиграции известна работами по латышским дайнам (народным песням), их поэтике и структуре. Соавтор базы данных Солнечных дайн и общих дайн, автор и соавтор семи книг по данной теме. Получила Большую медаль Академии наук Латвии и другие научные награды.

Состояла в руководстве национальных и международных научных организаций. Была президентом отделения французского языка Канадской академии наук (Royal Society of Canada). Являлась представителем Канады и председателем научной программы НАТО «Человеческий фактор» в Брюсселе.

В 1989 году была приглашена представителем Канады — консультантом в комиссии по конституционным реформам парламента Бразилии.

В 1997 году переехала из Канады в Латвию. 19 октября 1998 года назначена директором Института Латвии, отвечающего за формирование образа страны в мире.

Президентство 
10 июня 1999 года приняла участие в выборах президента Латвийской Республики. Вике-Фрейберга не была фаворитом выборов, являясь лишь запасным кандидатом социал-демократов, но все кандидаты, выдвинутые в первой фазе выборов, большинства голосов депутатов Сейма не получили. 17 июня 1999 года Сейм избрал Вайру Вике-Фрейбергу Президентом Латвийской Республики, и 8 июля она вступила в должность. 20 июня 2003 г. переизбрана президентом, будучи единственным выдвинутым кандидатом.

По конституции Латвии (ст. 53), президент не несёт политическую ответственность за свою деятельность, но Вике-Фрейберга проявила значительную внешнеполитическую активность и вошла в списки Forbes 100 самых влиятельных женщин мира 2005 и 2006 годов. При ней в 2004 году Латвия вступила в ЕС и НАТО, направила свой воинский контингент в Ирак. Выступает за осуждение преступлений советского коммунистического режима.

Стала на тот момент единственным президентом из стран Балтии, приехавшей в Москву на празднование 60-летия Победы 9 мая 2005 года. В 2004 году высказалась по поводу сравнения языковых ситуаций в Бельгии и Латвии следующим образом: «Там это иноязычное население веками жило. А что у нас, в Латвии? Нелегальная, жестокая, тоталитарная иностранная оккупация. Поэтому этот пример не подходит». Этнополитику Латвии резюмировала так: «Им надо принять, что это независимая страна, и стать латышами: российского происхождения, но латышами».

15 сентября 2006 года кандидатура Вайры Вике-Фрейберги была официально выдвинута тремя балтийскими странами (Латвией, Литвой, Эстонией) на пост Генерального секретаря ООН. 5 октября Вайра Вике-Фрейберга отозвала свою кандидатуру.

После президентства 
Сейчас продолжает заниматься активной общественной деятельностью, в частности является членом Европейского совета по толерантности и взаимоуважению — международной неправительственной организации, занятой выработкой инициатив и предложений по улучшению ситуации в сфере толерантности в Европе.

В 2007 году вместе с мужем основала консалтинговую компанию VVF Consulting, которая в 2008 году выиграла объявленный Лиепайской думой конкурс на проведение анализа политики развития Лиепаи. Анализ, проведённый VVF Consulting, стал основой довольно громкого скандала в латвийских СМИ.

Брак и семья 
Муж — Имантс Фрейбергс, президент Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций. Сын Карлис живёт в Латвии, дочь Индра работает в Лондоне.

Награды 
Награды Латвии

Награды иностранных государств

 Большая медаль Латвийской Академии наук
 Медаль Пьера Шово
 Медаль Университета им. И. В. Гёте
 Медаль Еврейского комитета Америки «Верному другу непреходящих ценностей человечества»
 Медаль Свободы Балтийской лиги свободы Америки за защиту идеалов свободы
 Медаль Фонда Эдуарда Монпетти Монреальского Университета
 Медаль Свободного университета Берлина
 Медаль Джорджтаунского Университета (США)

Призы 
 Лауреат премии Ханны Арендт (2005)
 Премия Марселя Винсента
 Премия памяти профессора Анны Абеле
 Премия Совета женщин-лидеров
 Премия императора Отто
 Премия Американо-Балтийского фонда
 «Премия малых стран» Европейского института
 Премия фонда «Koundenhove-Kalergi»
 Премия Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации
 Премия Еврейского комитета Америки им. М. и Б. Реммеров
 Премия первопроходца форума женщин-руководителей Forbes
 Премия Канадской Ассоциации психологов
 Премия и титул почётного сенатора и протектора Европейской Академии науки и искусства
 Почётная премия Культурного фонда Всемирного объединения свободных латышей

Звания 
 Почётный доктор Льежского Университета
 Почётный доктор Оттавского Университета
 Почётный доктор Армянского Государственного университета в Ереване
 Почётный доктор Грузинского Государственного университета в Тбилиси
 Почётный доктор Азербайджанского Государственного университета в Баку
 Почётный доктор Евразийского Национального университета в Астане
 Почётный доктор Макгиллского Университета в Монреале
 Почётный доктор Университета им. Витаутаса Великого в Каунасе
 Почётный доктор Латвийского Университета в Риге
 Почётный доктор Университета Виктории в Торонто
 Почётный член Объединения психологов Канады

Другие награды 
 Награда Валтера Халштейна
 Золотая пластина Американской Академии достижений

Примечания

Ссылки 

 Биография на официальном сайте президента Латвии
 Вайра Вике-Фрейберга на официальном сайте президента Латвии

Преподаватели Монреальского университета
Женщины-президенты
Президенты Латвии
Политики-эмигранты
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники факультета наук Университета Макгилла
Почётные доктора Бакинского государственного университета
Почётные доктора Страсбургского университета
Женщины-политики Латвии
Кавалеры ордена Изабеллы Католической с цепью
Пришедшие к власти в 1999 году
Политики XXI века
Почётные доктора Университета Макгилла
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Президенты Канадской психологической ассоциации
Награждённые медалью Пьера Шово